Чемпионат Словении по международным шашкам — ежегодный турнир по международным шашкам среди мужчин, проводящийся в Словении  с 1992 года.

Призёры

Ссылки 
 Чемпионаты Словении на сайте KNDB 

Национальные чемпионаты по международным шашкам